Stéphane Houdet era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Ronald Vink 7–5, 6–1.

Teste di serie
 Stéphane Houdet (finale)
 Stefan Olsson (primo turno)

Tabellone

Note 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2011